Ebben a listában Argosz mitikus uralkodói szerepelnek.

Külső hivatkozások 
 Argosz királylistája 

Ókori görög uralkodók listái
Ókori görög uralkodók
Argosz